Gelbstern steht für:
 Gelbstern (1912), deutsches Stummfilmdrama von Otto Rippert
 Gelbstern (1921), deutscher Stummfilm von Wolfgang Neff

Siehe auch:
 Gelbsterne